Сергей Голицын:
 Голицын, Сергей Алексеевич (1694—1758) — московский губернатор в 1753—1756 гг.
 Голицын, Сергей Владимирович (1897—1968) — ботаник, профессор Воронежского университета.
 Голицын, Сергей Григорьевич (1803—1868) — меломан, писатель.
 Голицын, Сергей Дмитриевич (1696—1738) — губернатор Казанской губернии.
 Голицын, Сергей Иванович (1767—1831) — писатель-переводчик.
 
 Голицын, Сергей Павлович (1815—1888) — генерал-адъютант, деятель крестьянской реформы.
 
 Голицын, Сергей Фёдорович (1749—1810) — российский военачальник эпохи Екатерины II, генерал от инфантерии.